Ilkka Sinisalo (1958-2017), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Johanna Sinisalo (1958), écrivaine et scénariste finlandaise.